Dalhems församling kan syfta på:
Dalhems församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift
Dalhems församling, Visby stift – en församling i Visby stift